Ранчо Торес има више значења:

 Ранчо Торес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Торес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Торес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Торес (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Торес (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Торес (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Торес (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику